Olveira steht für:

 Olveira (Ribeira), ein Parroquia des spanischen Municipio Ribeira (A Coruña)

Olveira ist der Familienname folgender Personen:

 Gastón Olveira (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Nelson Olveira (* 1974), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Xosé Manuel Olveira († 2013), spanischer Schauspieler